Kozulka (ukr. Козулька) – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie żółkiewskim. W 2001 r. liczyła 197 mieszkańców. Miejscowość powstała z połączenia przysiółka Kozulka i części wsi Krechów zwanej Monaster Krechowski.

Historia 
 Pod koniec XIX w. Kozulka była przysiółkiem wsi Krechów a Monaster albo Monaster Krechowski był częścią wsi Krechów ze słynnym Monasterem Krechowskim oo. bazylianów i folwarkiem w powiecie żółkiewskim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
  
 
 Kozulka na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon żółkiewski